Суасо () — испанская фамилия.

 Суасо, Габриэль (род. 1997) — чилийский футболист.
 Суасо, Давид (род. 1979) — гондурасский футболист.
 Суасо Кордова, Роберто (род. 1927) — гондурасский политик, президент Гондураса (1982—1986).
 Силес Суасо, Эрнан (1914—1996) — боливийский политик, президент Боливии (1952).
 Суасо, Умберто (род. 1981) — чилийский футболист.